Це список ігор створених за вигаданим всесвітом «Зоряні війни». Попри те що було випущено багато безплатних і фанатських ігор на основі фільмів серії, що виходили під логотипом «Зоряні війни», тут перераховані тільки ті ігри, які були створенні розробниками і видані LucasArts або офіційно ліцензовані LucasFilm.

Відеоігрові франшизи
Відеоігри за Зоряними війнами
Списки Зоряних війн